Münsterberg bezeichnet:

 die Stadt Ziębice (dt. Münsterberg in Schlesien),
 danach benannt: Herzogtum Münsterberg bzw. Münsterberger Turm
 einen Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Griesen im Landkreis Wittenberg
 den deutschen Namen des Weilers Montagne de Moutier im Berner Jura, Schweiz
 meist felsige Bergkuppen, auf denen Münster errichtet wurden
 deutscher Name für Kościelnica (Alt Münsterberg = Stara Kościelnica; Neu Münsterberg = Nowa Kościelnica), ehemals Kreis Marienburg (Westpreußen)

Münsterberg ist der Familienname folgender Personen:
 Bartholomäus von Münsterberg (auch: Bartholomäus von Podiebrad; * um 1478, † 1515), Herzog von Münsterberg und Graf von Glatz
 Emil Münsterberg (1855–1911), deutscher Verwaltungsjurist und Sozialwissenschaftler
 Eugen Reich-Münsterberg (1866–1943), deutscher Landschaftsmaler und Grafiker
 Hugo Münsterberg (1863–1916), deutsch-amerikanischer Psychologe und Philosoph
 Johannes Otto von Münsterberg (Johann von Münsterberg, Johannes Ottonis, Jan Otův z Minstrberka; * um 1360, † 1416), deutscher römisch-katholischer Theologe, Rektor der Universität Prag und Gründungsrektor der Universität Leipzig
 Margarethe von Münsterberg (1473–1530), Fürstin von Anhalt
 Oskar Münsterberg (1865–1920), deutscher Philologe und Unternehmer
 Otto Münsterberg (1854–1915), Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses
 Ursula von Münsterberg, Herzogin von Münsterberg und Troppau sowie Gräfin von Glatz, Nonne des Ordens der Magdalenerinnen und evangelische Schriftstellerin
 Willi Münsterberg (1889–1940), Sozialarbeiter, Gründer der Internationalen Arbeiterhilfe

Siehe auch:
 Münsterberg-Oels